Ema - ave da família Rheidae cujo habitat se restringe à América do Sul
Nandu-de-darwin - parente menor da ema que se distingue facilmente desta pelas manchas brancas apresentadas no dorso
Nandu (orca) - orca capturada na Islândia em novembro de 1983 que se apresentou no Play Center, um parque de diversões brasileiro

Desambiguação